Patella bezeichnet:

 eine Gattung der Napfschnecken (Patella)
 darin die Gemeine Napfschnecke (Patella vulgata)
 die Kniescheibe bei Wirbeltieren
 ein Beinglied der Kieferklauenträger, speziell der Spinnentiere, zwischen Femur und Tibia, siehe Patella (Kieferklauenträger)
 ein antikes Gefäß, siehe Patella (Gefäß)
 Patella, Patellen, von lat. Patene, Opfer- oder Hostien-Schale, meist aus Silber
 einen indischen Segelschiffstyp, siehe Patile

Sonstiges:
 Patella-Insel, Insel der Joinville-Inseln, Antarktis